Gunert ist Name von:

 Herma Gunert (1905–1949), österreichische Lyrikerin
 Johann Gunert (1903–1982), österreichischer Lyriker